Косачёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Косачево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Косачёво — посёлок в Миассе Челябинской области.